Going back in time (Jan Keizer), een reeks albums van Jan Keizer
Going back in time (Fools), een single van de band Fools